Kirsten Langkilde kan syfta på:

* Kirsten Langkilde (1873–1964), dansk politiker och redaktör
 Kirsten Langkilde (född 1954), dansk skulptör och konstvetare